Gastyne ist der Familienname folgender Personen:

 Guy de Gastyne (1888–1972), französischer Filmarchitekt
 Marco de Gastyne (1889–1982), französischer Cartoonist, Filmregisseur und Drehbuchautor